Petricola är ett släkte av musslor som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1801. Petricola ingår i familjen Petricolidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musslor
Petricola